Алегрия:

 Алегрия, Пилар (род. 1977) — испанский политик.
 Алегрия, Сиро (1909—1967) — перуанский журналист, писатель, представитель индихенизма.
 Алегрия — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Алегрия — шоу Цирка дю Солей.
 Алегрия — блюдо Месоамерики из разбухшего амаранта с добавлением мёда или сока агавы
 Алегрия-де-Алава — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Алегрия-де-Ория — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Алегрия — озеро вулканического происхождения в Сальвадоре.